Schistonota — підряд комах ряду Одноденки (Ephemeroptera).

Родини 
Підряд містить 1500 видів у 16 родинах:
Підряд Schistonota
 Надродина Baetoidea
 Siphlonuridae
 Baetidae
 Oniscigastridae
 Ameletopsidae
 Ametropodidae
 Надродина Heptagenioidea
 Coloburiscidae
 Oligoneuriidae
 Isonychiidae
 Heptageniidae
 Надродина Leptophlebioidea
 Leptophlebiidae
 Superfamily Ephemeroidea
 Behningiidae
 Potamanthidae
 Euthyplociidae
 Polymitarcydae
 Ephemeridae
 Palingenidae

Примітки 

Одноденки
Підряди комах